{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = Grand Slam Cup
| Officiële naam     = 
| Plaats             = München
| Land               = Duitsland
| Auspiciën          = ITF
| Deelnemers         = 16 enkel
| Categorie          = 
| Ondergrond         = tapijt, binnen
| Prijzengeld        = $ 6.000.000  
| Jaar               = 1992
| Datum              = 8 - 13 december
| Vorige             = 1991
| Volgende           = 1993
| Winnaar enkelspel  =  Michael Stich
| Winnaar dubbelspel = 
}}

De Grand Slam Cup''' 1992 werd gespeeld van 8 tot en met 13 december 1992. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Olympiahalle in de Duitse stad München.

Toernooischema 

ATP-toernooi in 1992